Madagaskar deltog første gang i olympiske lege under Sommer-OL 1964 i Tokyo, og har deltaget i alle efterfølgende sommerlege undtaget Sommer-OL 1976 i Montréal og Sommer-OL 1988 i Seoul. Deres hidtil eneste deltagelse i vinterlege var under Vinter-OL 2006 i Torino. Madagaskar har aldrig vundet nogen medalje.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Madagaskars OL-statistik  på Sports-reference.com

 
 
OL